Talca kan syfta på:

 Talca (djur) – ett släkte av fjärilar.
 Talca (provins) – provins i Chile.